Крістіна Макгейл (, 11 травня 1992) — американська тенісистка. 

На юніорському рівні Макгейл вигравала Відкритий чемпіонат Австралії 2009 у парному розряді, граючи з Айлою Томлянович.

Першу перемогу у WTA-турі Крістіна здобула на Japan Women's Open 2016. У парному розряді вона вигравала Hobart International 2016.

Фінали WTA

Одиночний розряд: 2 (1 титул, 1 поразка)

Парний розряд: 2 (2 титули)

Фінали ITF (5–5)

Одиночний розряд (2–2)

Парний розряд (3–3)

Виступи у турнірах Великого шоломаs

Одиночний розряд

Парний розряд

Перемоги над гравцями першої 10-ки

Примітки

Зовнішні посилання  
 Досьє на сайті WTA 

Тенісистки США
Тенісисти на літніх Олімпійських іграх 2012
Призери Панамериканських ігор 2011 року
Срібні призери Панамериканських ігор
Бронзові призери Панамериканських ігор
Спортсмени з Флориди
Спортсмени з Нью-Джерсі
Призери Панамериканських ігор з тенісу